Коло́дищи () — белорусский топоним:
 Колодищи — агрогородок в Минском районе Минской области
 Колодищи-2 — посёлок в том же районе
 Колодищи — станция Минского отделения БЧ
 Колодищи — главная РТПС белорусского телевидения.

См. также 
 Колядичи

Минский район